Il singolare maschile  del torneo di tennis China Open 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Marcos Baghdatis che ha battuto in finale Mario Ančić 6–4, 6-0.

Teste di serie

  Ivan Ljubičić (quarti di finale)
  Nikolaj Davydenko (quarti di finale)
  Marcos Baghdatis (campione)
  Mario Ančić (finale)

 Dominik Hrbatý (quarti di finale)
 Paradorn Srichaphan(semifinali)
 Ivo Karlović (secondo turno)
 Hyung-Taik Lee (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

China Open 2006
ATP Tour 2006